El término Jenni puede referirse a:
•Abreviatura del nombre Jennifer al igual que se acepta la abreviatura Jenny 

Jenni Dahlman, modelo finlandesa.
Jennie Garth, actriz estadounidense.
XS (Jenni Ognats), personaje de ficción.

en:Jennifer
fr:Jennifer
it:Jennifer
ja:ジェニファー
nl:Jennifer
pt:Jennifer
th:เจนนิเฟอร์
vi:Jennifer
zh:珍妮佛